Étoile de Noël est une désignation symbolique :

 L'étoile de Noël est un accessoire du sapin de Noël. Elle symbolise notamment l'étoile que suivirent les rois mages selon les chrétiens.

 Étoile de Noël est un nom vernaculaire donné à une espèce de plante arbustive ornementale, Euphorbia pulcherrima, de la famille des Euphorbiaceae, aussi appelée Poinsettia.

 ''L'Étoile de Noël